Rue de la Roche à Lyon ;
 Rue de la Roche à Nantes.